Horvátország
Rogi falu Skrad községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Lengyelország
Rogi falu Podegrodzie községben, a Nowy Sączi járásban, Kis-Lengyelország vajdaságban
Rogi falu Wielgomłyny községben, a Radomi járásban, Lódz vajdaságban
Rogi falu Miejsce Piastowe községben, a Krosnoi járásban, a Kárpátaljai vajdaságban
Rogi falu Lubniewice községben, a Sulęcini járásban, a Lubuszi vajdaságban
Rogi falu Niemodlin községben, az Opolei járásban, az Opolei vajdaságban